Byam Martin bezeichnet: 

 Byam Martin Island, eine kanadisch-arktische Insel
 Byam Martin Mountains, ein kanadisches Gebirge
 Byam Martin, ein Atoll im Pazifik, siehe Ahunui